Bien que comme ailleurs dédiées à un saint, les églises de la Compagnie de Jésus dans les pays germanophones sont souvent simplement appelées église des Jésuites (Jesuitenkirche).

l'église des Jésuites de Bonn ;
 l'église des Jésuites de Coblence ;
 l'église des Jésuites de Coesfeld ;
 l'église des Jésuites de Dillingen ;
 l'église des Jésuites de Heidelberg ;
 l'église des Jésuites de Mannheim ;
 l'église des Jésuites de Passau ;
 l'église des Jésuites de Trèves.

l'église des Jésuites d'Innsbruck ;
 l'église des Jésuites de Vienne.

l'ancienne église des Jésuites de Bruxelles

la chapelle des Jésuites de Québec

l'ancienne église des Jésuites d'Alençon (Basse-Normandie).
 l'église des Jésuites de Molsheim (Alsace).

l'église des Jésuites de La Valette

l'église des Jésuites à Varsovie

l'église des Jésuites, à Sibiu (Transylvanie).

l'église des Jésuites, à Lucerne.

l'église des Jésuites, à Lviv

~